Baden-Württemberg
 Kalkofen (am Ries) - stadsdeel van Bopfingen
 Kalkofen (Hohenfels) - stadsdeel van Hohenfels
 Kalkofen (Kirchheim am Ries) - stadsdeel van Kirchheim am Ries
 Kalkofen (Waldenbuch) - stadsdeel van Waldenbuch

Beieren
 Kalkofen (Arnschwang) - stadsdeel van Arnschwang
 Kalkofen (Bad Abbach) - stadsdeel van Bad Abbach
 Kalkofen (Naila) - stadsdeel van Naila
 Kalkofen (Rottach-Egern) - stadsdeel van Rottach-Egern
 Kalkofen (Uffing am Staffelsee) - stadsdeel van Uffing am Staffelsee

Brandenburg
 Kalkofen (Bad Freienwalde (Oder)) - stadsdeel van Bad Freienwalde (Oder)

Noordrijn-Westfalen
 Kalkofen (Lindlar) - stadsdeel van Lindlar

Rijnland-Palts
 Kalkofen (Kaiserslautern) - stadsdeel van Kaiserslautern
 Kalkofen (Palts)
 Kalkofen (Rhein-Lahn-Kreis) - stadsdeel van Dörnberg

Natuurgebieden
 Kalkofen (Hameln)
 Kalkofen (Enzkreis) - Baden-Württemberg
 Kalkofen (natuurgebied) - nabij Karlsruhe, Baden-Württemberg

Zie ook
 Kalkoven